Reds ("rojo" en inglés) puede referirse a:

 Cine

 Reds, una película de Warren Beatty.

 Deporte

 Cincinnati Reds, un equipo de béisbol de las Grandes Ligas.
 Urawa Red Diamonds, un equipo de fútbol de la J. League Division 1.
 Queensland Reds, un equipo de rugby de Australia del Super Rugby.
 Salford Red Devils, un equipo de rugby 13 de Inglaterra de la Super League.
 Red Arrows, un equipo de acrobacia aérea de la Royal Air Force británica.